Košarkarski superpokal Slovenije je slovensko moško klubsko košarkarsko superpokalno tekmovanje, ki ga organizira Košarkarska zveza Slovenije od leta 2003. Poteka ob začetku sezone, ko se pomerita zmagovalca slovenske lige in slovenskega pokala iz prejšnje sezone. Najuspešnejši klub je Union Olimpija s sedmimi zmagami zmagami, štiri zmage je osvojila KK Krka, tri Cedevita Olimpija, eno pa KK Tajfun.

Po letih

Po klubih

Viri 
 www.kzs.si 

Košarka v Sloveniji
Športne prireditve, ustanovljene leta 2003